Ouled Yaïch – comnune dell'Algeria
 Ouled Yaich – comnune del Marocco